Skinne eller skinner har flere betydninger:
 Gelænder eller rækværk
 togskinne

Efternavn
 Mike Skinner
 Kevin Skinner
 Peter Skinner
 Agnes Skinner - fiktiv person